И́горь Афана́сьев:
 Афанасьев, Игорь Борисович (род. 1962) — российский журналист.
 Афанасьев, Игорь Дмитриевич — коллекционер
 Афанасьев, Игорь Яковлевич (род. 1953) — режиссёр, актёр, драматург, писатель и сценарист.